

Маунт-Кармел — місто, штат Іллінойс
 Маунт-Кармел — місто, штат Індіана
 Маунт-Кармел — місто, штат Пенсільванія
 Маунт-Кармел — місто, штат Теннессі
 Маунт-Кармел Тауншип — селище в окрузі Нортамберленд, штат Пенсильванія
 Маунт-Кармел — переписна місцевість, штат Флорида
 Маунт-Кармел — переписна місцевість, штат Огайо
 Маунт-Кармел — переписна місцевість, штат Південна Кароліна